Domenico Contarini (zm. 1071) – doża Wenecji 1043–1071
 Domenico Contarini (1585–1675) – doża Wenecji 1659–1674